Аранча Санчес E Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Вілтруд Пробст і Крістіна Зінгер 7–6, 6–2

Сіяні пари 

 Аранча Санчес /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Євгенія Манюкова /  Лейла Месхі (1-ше коло)

 Елна Рейнах /  Барбара Ріттнер (півфінал)
 Міріам Ореманс /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Faber Grand Prix